Сезон Ассенсо МХ 2012/2013 прошёл с 20 июля 2012 года по 11 мая 2013 года и был разделён на турниры Апертура и Клаусура (35-й и 36-й турниры лиги). Лига Ассенсо МХ является вторым дивизионом чемпионата Мексики по футболу.

В турнире Апертура 2012 чемпионом лиги стал клуб «Ла-Пьедад», а в турнире Клаусура 2013 победил клуб «Торос Неса». В финале повышения за право выхода в высшую лигу победу одержал клуб «Ла-Пьедад».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
 Клуб «Леон» выиграл финал повышения и был повышен в Лигу МХ.
 Клуб «Эстудиантес Текос» был понижен из Лиги МХ.
 Клуб «Леонес Негрос» избежал понижения в Сегунду, так как клуб «Индиос» был расформирован в связи с финансовыми проблеми.
 Клуб «Титанес де Тулансинго», победитель Сегунды, не смог выполнить минимальных требований лиги Ассенсо МХ и не был повышен. Клуб «Текамачалько», занявший второе место в Сегунде также не смог выполнить требований. В итоге, ни один клуб из Сегунды не был повышен и в сезоне участвовало 15 команд вместо 16-ти.

Апертура 2012 
{| class=wikitable style="font-size: 95 %; text-align: center;"
|-
!width="25" title="Позиция"|#
!width="200"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные мячи"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
!width="250"|Квалификация
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!1
|align="left"|Некакса
|| 14 || 9 || 4 || 1 || 30 − 18 || +12 ||  31  || rowspan="8" bgcolor=D0F0C0| Лигилья
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!2
|align="left"|Торос Неса
|| 14 || 6 || 6 || 2 || 19 − 14 || +5 ||  24 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!3
|align="left"|Эстудиантес Текос
|| 14 || 6 || 5 || 3 || 16 − 12 || +4 ||  23 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!4
|align="left"|Лобос
|| 14 || 7 || 2 || 5 || 20 − 17 || +3 ||  23 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!5
|align="left"|Мерида
|| 14 || 6 || 5 || 3 || 14 − 12 || +2 ||  23 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!6
|align="left"|Ла-Пьедад
|| 14 || 6 || 4 || 4 || 21 − 16 || +5 ||  22 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!7
|align="left"|Дорадос де Синалоа
|| 14 || 6 || 4 || 4 || 23 − 22 || +1 ||  22 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!8
|align="left"|Коррекаминос
|| 14 || 6 || 4 || 4 || 23 − 22 || +1 ||  22 
|- align="center"
!9
|align="left"|Крус Асуль Идальго
|| 14 || 4 || 5 || 5 || 14 − 17 || -3 ||  17  ||
|- align="center"
!10
|align="left"|Селая
|| 14 || 4 || 4 || 6 || 18 − 19 || −1 ||  16  ||
|- align="center"
!11
|align="left"|Ирапуато
|| 14 || 3 || 7 || 4 || 16 − 19 || −3 ||  16  ||
|- align="center"
!12
|align="left"|Веракрус
|| 14 || 3 || 5 || 6 || 14 − 16 || −2 ||  14  ||
|- align="center"
!13
|align="left"|Альтамира
|| 14 || 4 || 2 || 8 || 14 − 20 || −6 ||  14  ||
|- align="center"
!14
|align="left"|Леонес Негрос
|| 14 || 3 || 3 || 8 || 14 − 23 || −9 ||  12  ||
|- align="center"
!15
|align="left"|Пумас Морелос
|| 14 || 1 || 5 || 8 || 8 − 19 || −11 ||  8  ||
|}

Лигилья Апертуры 2012 

* В случае ничейного счёта действует правило гола, забитого на чужом поле.

Клаусура 2013 
{| class=wikitable style="font-size: 95 %; text-align: center;"
|-
!width="25" title="Позиция"|#
!width="200"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные мячи"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
!width="250"|Квалификация или понижение
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!1
|align="left"|Леонес Негрос
|| 14 || 9 || 3 || 2 || 15 − 7 || +8 ||  30  || rowspan="8" bgcolor=D0F0C0| Лигилья
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!2
|align="left"|Коррекаминос
|| 14 || 8 || 2 || 4 || 15 − 7 || +8 ||  26 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!3
|align="left"|Лобос
|| 14 || 8 || 1 || 5 || 16 − 10 || +6 ||  23 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!4
|align="left"|Веракрус
|| 14 || 7 || 4 || 3 || 23 − 18 || +5 ||  25 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!5
|align="left"|Некакса
|| 14 || 5 || 6 || 3 || 23 − 15 || +8 ||  21 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!6
|align="left"|Торос Неса
|| 14 || 6 || 2 || 6 || 19 − 14 || +5 ||  20 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!7
|align="left"|Селая
|| 14 || 4 || 8 || 2 || 17 − 16 || +1 ||  20 
|- align="center" bgcolor=D0F0C0
!8
|align="left"|Эстудиантес Текос
|| 14 || 5 || 4 || 5 || 11 − 10 || +1 ||  19 
|- align="center"
!9
|align="left"|Дорадос де Синалоа
|| 14 || 5 || 4 || 5 || 11 − 14 || -3 ||  19  ||
|- align="center"
!10
|align="left"|Альтамира
|| 14 || 4 || 6 || 4 || 18 − 18 || 0 ||  18  ||
|- align="center" bgcolor=FA8072
!11
|align="left"|Пумас Морелос
|| 14 || 4 || 5 || 5 || 13 − 15 || −2 ||  17  || Понижен в Сегунду
|- align="center"
!12
|align="left"|Мерида
|| 14 || 2 || 7 || 5 || 13 − 18 || −5 ||  13  ||
|- align="center"
!13
|align="left"|Ла-Пьедад
|| 14 || 3 || 3 || 8 || 13 − 17 || −4 ||  12  ||
|- align="center"
!14
|align="left"|Крус Асуль Идальго
|| 14 || 3 || 3 || 8 || 13 − 26 || −13||  12  ||
|- align="center"
!15
|align="left"|Ирапуато
|| 14 || 1 || 4 || 9 || 7 − 21 || −14 ||  7  ||
|}

Лигилья Клаусуры 2013 

В случае ничейного счёта действует правило гола, забитого на чужом поле.

Финал повышения сезона 2012/2013 
В двухматчевом финале за повышение в Лигу МХ встретились победитель Апертуры 2012 — клуб «Ла-Пьедад» и победитель Клаусуры 2013 — клуб «Неса». Обоим клубам удалось вырвать победу в гостях с одинаковым счётом 1:0. В последующей серии послематчевых пенальти со счётом 5:3 победу одержал «Ла-Пьедад» и был повышен в Лигу МХ начиная с сезона 2013—2014.

Таблица понижения 
В конце сезона, клуб, имеющий наименьший коэффициент за шесть последних турниров, понижается в Сегунду.

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Мексики по футболу